

Geografia 
 Bai – regione della Somalia
 Bai – torrente della Toscana

Sigle 
 Baccalaureus in Arte Ingeniaria – titolo accademico
 Banco Africano de Investimentos – banca angolana
 Brainstorm Artists International – etichetta discografica statunitense fondata da Gene Eugene e Ojo Taylor
 Brescia Antincendi International – azienda specializzata in veicoli antincendio

Codici 
 BAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buenos Aires (Costa Rica)
 bai – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua bamileke

Persone 
 Alfredo Bai (1913-1980) – scultore italiano
 Alison Bai (1990) – tennista australiana
 Bianca Bai (1982) – attrice e modella taiwanese
 Katsuo Bai (1940) – ex cestista giapponese
 Tommaso Bai (prima del 1650-1714) – compositore e cantore italiano
 Bai Budan (...) – regista, artista e giornalista cinese
 Bai Chon-go (1913-1963) – calciatore sudcoreano
 Bai Chongxi (1893-1966) – generale, politico e signore della guerra cinese
 Bai Guang (1921-1999) – attrice e cantante cinese
 Bai Hong (1920-1992) – attrice e cantante cinese
 Bai Juyi (772-846) – poeta cinese
 Bai Ling (1966) – attrice cinese naturalizzata statunitense
 Bai Qi (III secolo a.C.–257 a.C.) – generale cinese 
 Bai Xue (1988) – maratoneta e mezzofondista cinese
 Bai Yuefeng (1987) – calciatore cinese
 Bai Yufeng (...) – artista marziale cinese

Altro 
 Bai – gruppo etnico cinese
 Bai – lingua sinotibetana
 Bai – abbreviazione della Compagnia goliardica Mario Baistrocchi